Spotlight peut faire référence à :

Logiciel 
 Spotlight, un moteur de recherche développé par Apple

Musique 
 Spotlight, une chanson de Madonna sortie en 1987

 Spotlight Kid, un groupe de rock britannique fondé en 2006

Cinéma 
 Spotlight, un film américain réalisé par Tom McCarthy en 2015

Sport 
 Spotlight Football Club, un club nigerian de football fondé en 1994 dont l'appelation actuelle est Katsina United Football Club

Autre 
 Le prix Spotlight est un prix remis depuis 2014 lors des American Society of Cinematographers Awards